Козы Корпеш — Баян сулу
 Баян Сулу (фабрика)
 Мазар Козы Корпеш и Баян сулу